Legoland Windsor er en forlystelsespark i Windsor, Berkshire i England. Parken åbnede i 1996, hvor Windsor Safari Park tidligere lå, som det andet Legoland (det første var Legoland Billund Resort i Danmark). Parken er placeret nær Windsor Castle og ligger omkring 13 km vest for London Heathrow Airport.

I 2014 havde parken 2,2 million besøgende.

Besøgstal 
Parken er normalt åben fra marts til november.
Siden 2005 er besøgstallet støt blevet større, og parken har i flere år haft flere besøgende end den oprindelige park i Legoland Billund. I 2011 blev den 10. mest besøgte temapark i Europa, og denne position har den holdt siden.

Referencer

Eksterne henvisninger 

Forlystelsesparker i Storbritannien
Windsor
Etableret i 1996